Уэ́йд () — английская фамилия. Известные носители:
 Уэйд, Вирджиния (род. 1945) — британская теннисистка, спортивный комментатор.
 Уэйд, Гейл (1929—2022) — американский бейсболист.
 Уэйд, Джеймс (род. 1983) — английский дартсмен.
 Уэйд, Джепта Гомер (1811—1890) — американский предприниматель, филантроп.
 Уэйд, Джереми (род. 1960) — британский рыбак, биолог-экстремал и ведущий телепрограмм.
 Уэйд, Джесс (род. 1988) — британский физик, википедист, популяризатор женщин-учёных.
 Уэйд, Джонатан — австралийский кёрлингист.
 Уэйд, Джордж (1673—1748) — британский военный деятель, фельдмаршал.
 Уэйд, Джулиан (род. 1990) — доминикский футболист.
 Уэйд, Доминик (род. 1990) — американский боксёр-профессионал.
 Уэйд, Дуэйн (род. 1982) — американский баскетболист.
 Уэйд, Крис (род. 1987) — американский боец ММА.
 Уэйд, Мансур Сора (род. 1952) — сенегальский кинорежиссёр.
 Уэйд, Маргарет (1912—1995) —  американский баскетбольный тренер.
 Уэйд, Мэри (1928—2005) — австралийский палеонтолог.
 Уэйд, Томас (1818—1895) — британский дипломат и синолог.

Составные фамилии 
 Лоусон-Уэйд, Эдвиж (род. 1979) — французская баскетболистка.